Lerno – personaggio della mitologia greca, figlio di Preto e padre adottivo di Palemone. Affiancò gli Argonauti
 Lerno – personaggio della mitologia greca, un guerriero acheo nella guerra di Troia, ucciso da Pentesilea
 Lerno – personaggio della mitologia greca, di Rodi, marito di Anfiale e padre di Cleodoro che fu ucciso da Paride

Note